Флаг городского поселения «Город Бирск» Бирского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней белого цвета шириной 3/4 ширины полотнища и нижней зелёного цвета; в центре белой полосы чёрный водяной воробей с белой грудью, красными головой, лапами и подгрудным оперением».

Обоснование символики 
В основу флага положен современный герб города Бирска Республики Башкортостан, в свою очередь разработанный на основе исторического герба Бирска.

Водяной воробей, редкая птица, в достаточном количестве водится в окрестностях города в чистых водах озёр, рек и ручьёв. На флаге водяной воробей символизирует трудолюбие, чистоту духа и помыслов.

Серебряный цвет — символ благородства, чистоты, искренности, красоты и верности народа родному краю.

Зелёная полоса символизирует плодородие земли бирской, радость, свободу, мир.

Примечания 

Флаги с изображением воробья